UTC+8 er betegnelsen for den tidszone hvor klokken er 8 timer foran UTC.

UTC+8 bruges som sommertid på den nordlige halvkugle 
 Den vestlige del af Mongoliet inkl. Khovd

UTC+8 bruges som standardtid (vinter på den nordlige halvkugle) 
 Den østlige del af Mongoliet (hovedparten af landet inkl. Ulan Bator)

UTC+8 bruges året rundt

Asien 

 Dele af Rusland (Irkutsk oblast, Republikken Burjatia) hvor tiden kaldes Irkutsk tid eller MSK+5 da tidszonen er 5 timer foran Moskva tid
 Kina
 Hongkong (hører under Kina)
 Macao (hører under Kina)
 Taiwan
 Filippinerne
 Brunei
 Malaysia
 Singapore
 De centrale dele af Indonesien (provinserne Østkalimantan og Sydkalimantan på Borneo, De små Sundaøer (på nær Østtimor), Sulawesi)

Oceanien 
 Den vestlige del af Australien (delstaten Western Australia)

Antarktis 
 Nogle baser på Antarktis

Tidszoner